

Аскаровська сільська рада — сільське поселення, Абзеліловський район, Башкортостан
 Аскаровська сільська рада — сільське поселення, Бурзянський район, Башкортостан

Див. також 
 Аскарово